Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Waadt seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.


Parteiabkürzungen 

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 DL: Demokratische Linke (extreme Linke Demokraten)
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkung

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Waadt seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Waadt

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Waadt-Ost (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Waadt-Nord (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Waadt-West (1848–1919)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Waadt
Politik (Kanton Waadt)